Le corail digitiforme, en forme de doigts, peut faire référence à : 

 Acropora humilis (Dana, 1846), famille Acroporidae
 Montipora digitata (Dana, 1846), famille Acroporidae
 Porites compressa (Dana, 1846), famille Poritidae
  (Pallas 1766), famille Poritidae
 Stylophora pistillata (Esper, 1797), famille Pocilloporidae
 Stylophora subseriata (Ehrenberg, 1834)